

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali 

Dinamo Minsk: 1992

Dinamo Minsk: 1992

Collegamenti esterni 

Calciatori della Nazionale bielorussa